Ве́нтиль (, ; ) може означати:

 Електричний прилад, провідність якого значною мірою залежить від напрямку електричного струму; елемент, який пропускає електричний струм тільки в одному напрямку; використовують з метою випрямляння змінного струму.
 Запірний і регулівний клапан, в якому кінематичний елементом, що передає зусилля від виконавчого механізму, служить різьбовий шпиндель. У наші дні (з 1982 року) застосування цього терміна стандартами не допускається і з технічної документації виключається, але як і раніше він широко використовується як розмовний.
 Деталь духових музичних інструментів, за допомогою якої регулюється висота звуку.
 Логічний вентиль — елемент цифрової схеми, що виконує елементарну логічну операцію: «І», «НІ», «дійсне АБО», «виняткове АБО» та ін.
 Феритовий вентиль — прилад, що пропускає енергію електромагнітних хвиль в одному напрямку.
 Оптичний вентиль — прилад, який не допускає проникнення відбитого світла до входу.
 Вентиль відбійний — пристрій, призначений для здійснення вибухових робіт способом аеродокс. Вентиль відбійний виконує роль підривної машини.

Див. також 
 Клапан
 Кульовий клапан

Література 
 
 Вентиль і клапан, яка різниця? — Галузевий нормативно-термінологічний центр нафтогазового комплексу

Посилання 

 Animations showing Internal Function of Various Types of Valve , tlv.com
 Flow in known Design Types of Shut-off Valves 

Обладнання
Електротехніка
Комбінаторика
Перетворювальна техніка